Cicle Otto, cicle termodinàmic que s'aplica en els motors de combustió interna d'encesa provocat (motors de gasolina).
 Motor Otto, tipus de motor alternatiu de combustió interna i d'encesa per espurna 
 Biografies:
 Ernst Julius Otto (Koenigsstein, 1804 - Dresden, 1877), compositor alemany.
 Enric Marín i Otto (Barcelona, 1955), periodista català 
 Frei Otto (1925, Siegmar, Saxònia), arquitecte, professor i teòric alemany 
 Nikolaus Otto (Holzhausen an der Haide, Renània-Palatinat, 1832 – Colònia, 1891), enginyer alemany inventor del motor de combustió interna
 Stefan Otto (Freiberg v. 1594 - ?), compositor alemany 
 Sylke Otto (Chemnitz, República Democràtica Alemanya, 1969), corredora de luge alemanya 
 Valerie Otto, compositor alemany de finals del  i principis del XVII 
 Werner Otto (Dresden, 1948) ciclista en pista de l'Alemanya de l'Est